

Botanica 
 Bamboo – nome comune delle Bambuseae, tribù di piante perenni

Musica 
 Bamboo – gruppo musicale filippino
 Bamboo – musicista keniota (nome d'arte di Simon Kimani)
 Bamboo – progetto musicale techno-house

Aziende 
 Bamboo – azienda eCommerce titolare del marchio Jocando

Altro 
 Bambou – film del 2009 diretto da Didier Bourdon
 Bambou – nome d'arte di Caroline von Paulus (n. 1959), modella e cantante, negli anni '80 compagna sentimentale di Serge Gainsbourg
 Bambú – stazione della metropolitana di Madrid
 Bamboo – Ex cocktail ufficiale IBA